Demeter Sándor (?–1860-as évek vége) református segédlelkész
 Demeter Sándor (1887–?) színész
 Demeter Sándor (1944) biofizikus